

Personnalités 

 Alexandre Louis de Fontbonne général français de la Révolution française.
 Jean-Marie Fonbonne acteur français
 Louis Restoineau de Fontbonne brigadier Infanterie

Géographie 

Hameau de Fontbonne hameau de la commune de Vacqueyras dans le Vaucluse
Lac de Fonbonne, un lac de barrage français du Massif central situé sur le céret, dans le Ségala (département du Tarn, en région Occitanie).
Lac Fontbonne, un plan d'eau situé surtout dans Preissac, dans la MRC de Abitibi, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Divers 

 Centre émetteur de Fontbonne : émetteur de radiodiffusion